Karim El Ahmadi – calciatore olandese naturalizzato marocchino
 Rahman Ahmadi – calciatore iraniano
 Sandjar Ahmadi – calciatore afghano